Обрежа има више значења:

 Обрежа (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Обрежа (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Општина Обрежа (Караш-Северин), општина у округу Караш-Северин у Румунији